Ménil-Hubert kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ménil-Hubert-sur-Orne, Normandie, Département de l'Orne, 
 Ménil-Hubert-en-Exmes, Normandie, Département de l'Orne,